Славов () — російське і болгарське прізвище. Відомі носії:

 Атанас Славов (1947) — болгарський письменник.
 Борислав Славов (1973) — болгарський композитор.
 Славов Вадим Дмитрович (1984) — професіональний український футболіст, нападник.
 Славов Леонард Стефанович (1931—2020) — український художник та скульптор, член Національної спілки художників України, Заслужений художник України.
 Славов Микола Антонович (1926—2006) — український економіст та дипломат. Доктор економічних наук.
 Славов Мирослав Дмитрович (1990) — український футболіст, нападник клубу «Фірст Вієнна».
 Мілена Славова (1966) — болгарська панкрокмузикантка.

Див. також 
 6575 Славов — астероїд головного поясу.
 Славів — село Черняхівського району Житомирської області.

російські прізвища
болгарські прізвища